Spielmeyer ist der Familienname folgender Personen:

Günter Spielmeyer (* 1925), Richter am deutschen Bundessozialgericht
Ruth Spelmeyer (* 1990), deutsche Leichtathletin
Walther Spielmeyer (1879–1935), deutscher Psychiater und Neurologe

Siehe auch:
 Spielmeyer-Vogt-Krankheit (auch: Batten-Syndrom)